Вальдер'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 12 км на північний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 572 осіб у працездатному віці (15-64 років) 423 були активні, 149 — неактивні (показник активності 74,0%, у 1999 році було 68,9%). З 423 активних працювало 400 осіб (208 чоловіків та 192 жінки), безробітних було 23 (11 чоловіків та 12 жінок). Серед 149 неактивних 65 осіб було учнями чи студентами, 34 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 355 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 819,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вальдер'є на сайті французького Національного інституту географії
 Вальдер'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальдер'є на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальдер'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальдер'є на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн